Als Ergänzung der Liste der Fußballspieler des TSV 1860 München stellt nachfolgende Liste dar, wie oft ein Spieler des TSV 1860 München seit Gründung der Oberliga 1945, in welcher Liga eingesetzt wurde und wie viele Tore er dabei schoss. Spieler, die aktuell im Aufgebot des TSV 1860 stehen, sind blau hinterlegt.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Ende der Saison 2021/22

 Spieler: Name des Spielers
 OL: Oberliga Süd: 1945/46–1952/53, 1955/56, 1957/58–1962/63
 OL2: 2. Liga Süd: 1953/54, 1954/55, 1956/57
 BL: Bundesliga: 1963/64–1969/70, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1994/95–2003/04p
 RL: Regionalliga Süd: 1970/71–1973/74; Regionalliga Bayern: 2017/18
 BL2: 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga: 1974/75–1976/77, 1978/79, 1981/82, 1991/92, 1993/94, 2004/05–2016/17
 Bay: Bayernliga: 1982/83–1990/91, 1992/93
 3L: 3. Liga: 2018/19–2021/22
 E: Entscheidungsspiele: Deutsche Meisterschaft (1948, 1963), Platzierungs- (1987), Auf- und Abstiegsspiele (1977, 1984, 1986, 1991, 1992, 1993, 2015, 2017, 2018), Amateurmeisterschaft (1990)

Anmerkungen:
 Für die Spielzeit 1945/46 fehlen insgesamt 87 Einsätze. Spieler, die für diese Einsätze in Frage kommen, sind in der Spalte Spiele OL mit einem * markiert.
 Aufgrund der sich widersprechenden Quellen sind die Angaben für die Zeit vor der Bundesliga und in der Bayernliga möglicherweise nicht immer korrekt. Die hier vorliegende Liste orientiert sich an der Auflistung in Grünes/Melchiors Die Löwen.
 Ein „–“ bedeutet, dass die Mannschaft während der Zeit des Spielers im Aufgebot des TSV 1860 im betreffenden Wettbewerb keine Partie bestritten hat.

Literatur 
 Hardy Grüne, Claus Melchior: Die Löwen. Die Werkstatt, 2012, ISBN 978-3-89533-905-9, S. 499–511

Weblinks 
  tsv1860.de
  tsv1860.de

!
Munchen Tsv 1860
Fussballspieler Munchen Tsv 1860